Дискография Стива Гудмэна, британского электронного музыканта, более известного под псевдонимом Kode9, насчитывает пять студийных альбомов, пять сборников, девять миксов, несколько мини-альбомов и множество синглов.

Альбомы

Студийные альбомы

Миксы

Сборники

Мини-альбомы

Синглы

Другие появления

Участие в сборниках

Примечания

Ссылки 

Kode9
Kode9
Kode9